

Карламан — річка в Башкортостані, ліва притока Білої
 Карламан — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан